Museo della montagna
 Museo nazionale della montagna – Torino
 Ecomuseo della montagna pistoiese – ecomuseo in parte all'aperto sui monti omonimi
 Museo delle genti di montagna – a Palazzuolo sul Senio, città metropolitana di Firenze

Pagine correlate 

 Museo delle Alpi